Classe Pullino – classe di sommergibili della Regia Marina
 Giacinto Pullino – ingegnere navale italiano